Внушение, сугге́стия () — психологическое воздействие на сознание человека, при котором происходит некритическое восприятие им убеждений и установок. Представляет собой особо сформированные словесные, эмоциональные к примеру мимикой, мыслями такие конструкции называемые внушением. Внушение может использоваться для улучшения самочувствия человека и лечения психологических травм.

Классификация

Прямые внушения 
 явные прямые:
 «Я сосчитаю до пяти и произойдёт …»;
 прямые закамуфлированные (нечто предлагается открыто, но вместе с тем оно закамуфлировано, так как часть его исходит от клиента; обучает действовать клиента особым образом):
 «Ощущение, которое относится к периоду до болезни, заменит собой менее приятные ощущения».
 постгипнотические.

Косвенные внушения 
 Последовательность принятия, «yes set» (несколько высказываний, с которыми человек согласится):
 «Вы пришли ко мне, сидите сейчас в этом мягком кресле, слушаете мой голос, сегодня вам станет гораздо лучше» («сегодня вам станет гораздо лучше» — это, собственно, и есть внушение, а слова следующие перед ней, настраивают человека на согласие);
 «Почему бы не дать этому произойти?»;
 «Не входите в транс, пока не устроитесь удобно на этом стуле» (добавлена импликация);
 «Не делайте глубокого вдоха, пока рука не прикоснётся к лицу» (добавлена импликация);
 «Вы не узнаете, как вам может быть приятно в трансе, пока рука полностью не опустится на бедро» (добавлена импликация);
 «Вам нет необходимости делать (что-либо), пока не произойдёт (неизбежное поведение клиента в ближайшем будущем)».
 Удивление, творческие моменты;

 Банальность (трудно отвергнуть):
 «Когда сидишь удобно, можно расслабиться»;
 «Каждый человек входит в транс по-своему»;
 «Люди столько всего забывают. Ключи, номера телефонов, встречи…» (структурируется амнезия);
 любые пословицы и поговорки;
 «Ваша головная боль может сейчас пройти, как только ваше бессознательное будет готово дать ей пройти»;
 «Ваш симптом может теперь исчезнуть, как только ваше бессознательное поймёт, что вы можете решать эту проблему более конструктивным образом»;
 идеомоторные (хотим вызвать идеомоторные реакции — движение)
«Многие люди могут почувствовать, что одна рука легче другой».

Открытые 
 Мобилизующее (предлагаются неопределённые мобилизующие рамки, которые человек сам заполняет, в зависимости от своих собственных ресурсов; делается пауза после мобилизующих слов):
 «Ваше бессознательное разместит по местам всё, что необходимо»;
 «Использование ваших бессознательных ресурсов позволит (пауза) осуществить (пауза) эту работу»;
 «Ваше бессознательное может гармонизировать (пауза) всё, что должно быть гармонизировано».
 Ограниченно открытое (предлагается ограниченный выбор, который не уточняется; как правило, является вещами, которые трудно отвергнуть):
 «Вы можете обучаться разными способами»;
 «Существуют разнообразные способы работать»;
 «Некоторые позы вызывают комфорт».
 Охватывающее все возможности класса (после перечисления всех возможностей, следует добавлять «или что-то ещё»):
 «Я не знаю, что использует ваше бессознательное для того, чтобы помочь вам разрешить вашу проблему. Может быть, какие-то слова из тех, которые я произношу или не произношу, может быть, образы, может быть, звуки, может быть, ощущения, может быть, эмоции, может быть, воспоминания или что-нибудь другое».

Самовнушение 
Самовнушение — психологическое воздействие на самого себя, на свои представления, мысли, чувства (например, по рекомендации врача с целью устранить болезненные явления и улучшить общее самочувствие). Реализуется самовнушение через аутогенную тренировку, которой человек обучается с помощью врача-психотерапевта.
Человек самостоятельно прочитывает (про себя или вслух) или просто продумывает и проговаривает определенные слова или целые фразы с целью воздействия на себя.

Принципиальной разницы между внушением, привнесенным извне, и самовнушением нет. Их объединяет воображение. Более того, не может быть стороннего внушения без самовнушения.

Несравнимо более мощное воздействие на личность по сравнению с посторонним внушением может оказать самовнушение. Это объясняется тем, что самовнушением человек может заниматься самостоятельно и неограниченно в течение жизни.

См. также 
 Сознание
 Подсознание
 Манипуляция массовым сознанием 
 Установка (психология)
 Гипноз
 Самогипноз
 Аффирмация
 Метод аутоинструкций
 Аутогенная тренировка
 Убеждение

Примечания

Литература 
 Платонов К. И. Слово как физиологический и лечебный фактор (К физиологии психотерапии). 3-е изд.: М., 1962 (2-е изд.: М., 1957; 1-е изд.: Харьков, 1930).
 Слободяник А. П. Психотерапия, внушение, гипноз. 4-е изд., испр. и доп. — Киев: Здоров’я, 1983.
 Бехтерев В. М. Внушение и его роль в общественной жизни. — СПб: Изд. К. Л. Риккера, 1908.

Внешние ссылки 
 С. А. Зелинский. «Психотехнологии гипнотического манипулирования сознанием человека»
 

Управление сознанием
Психические процессы
Методы психологической помощи
Суггестология
Методы психологической самопомощи